Waldorf (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.
 Waldorf (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Waldorf-Astoria, gratacel i hotel de Nova York.
 Cinerama Waldorf, sala d'exhibició cinematogràfica al c. Calàbria de Barcelona.
 Pedagogia Waldorf, sistema pedagògic basat en la filosofia educativa de Rudolf Steiner.